De Grand Prix-wegrace van Argentinië 2014 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 27 april 2014 op het Autódromo Termas de Río Hondo nabij Termas de Río Hondo, Argentinië.

De Grand Prix van Argentinië werd voor het eerst sinds 1999 georganiseerd en voor de eerste keer op dit circuit. Alle elf eerdere edities werden gehouden op het Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Argentinië